Red Hat Linux — дистрибутив Linux компании Red Hat. Выпускался в период с 1995 по 2003 год включительно. Ранние версии дистрибутива также носили названия Red Hat Software Linux, Red Hat Commercial Linux и Red Hat LiNUX. На основе Red Hat Linux был создан ряд других дистрибутивов, в том числе Mandriva и ASPLinux. Последняя версия Red Hat Linux была выпущена в 2003 году. В 2004 году Red Hat официально прекратила поддержку Red Hat Linux. Пользователи могли мигрировать либо на коммерческий Red Hat Enterprise Linux, либо на бесплатный Fedora. После окончания официальной поддержки проект Fedora Legacy некоторое время выпускал неофициальные обновления для Red Hat Linux, пока сам Fedora Legacy не был закрыт в феврале 2007 года.

История выпусков

Примечания

См. также 
 Fedora

Литература

Ссылки 
 History of Red Hat Linux
 DistroWatch.com: Red Hat

Red Hat
Дистрибутивы семейства RedHat